B65 peut faire référence à :
 Bilharziose, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 65, une route fédérale allemande reliant Rheine à Vechelde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres